Comeliani – abitanti di Comelico Superiore
Comeliani – abitanti di San Nicolò di Comelico